Мацияускас — фамилия. Известные носители:
 Мацияускас, Александрас (род. 1938) — признанный классик советской и литовской фотографии.
 Мацияускас, Антанас (1874—1950) — литовский общественный деятель, публицист, переводчик, издатель; инженер по образованию.
 Мацияускас, Арвидас (род. 1980) — литовский баскетболист.
 Мацияускас, Иван Иванович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.